La Third Division 1960-1961 è stato il 34º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1961-1962.
      Retrocesso in Fourth Division 1961-1962.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1960-1961
 Second Division 1960-1961
 Fourth Division 1960-1961
 FA Cup 1960-1961
 Football League Cup 1960-1961
 Charity Shield 1961

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
1960-1961